Naundorff ist der Familienname folgender Personen:

 August Julius Naundorff (1820–1907), deutscher Offizier und Schriftsteller
 Karl Wilhelm Naundorff (1785–1845), deutscher Uhrmacher und Hochstapler

Siehe auch:
 Naundorf
 Nauendorf